Within signifie dans et peut désigner :

Musique 
 , album de Wuthering Heights sorti en  ;
 , album d'Embraced sorti le  ;
 , album du pianiste William Joseph sorti le  ;
 , album d'Alyssa Anjelica James sorti le .

Télévision 
 Within, titre original de Chasse à l'homme (1/2), premier épisode de la  de la série télévisée X-Files.

Voir aussi